Миодраг Савич (; род. 6 апреля 1977, Бановичи) — сербский шахматист, гроссмейстер (2003).

В составе сборной Югославии участник 37-й Олимпиады (2006) в Турине.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии